Satansmord steht für:
 den Satansmord von Sondershausen, siehe Mordfall von Sondershausen
 den Satansmord von Witten, siehe Mordfall von Witten

Der Satansmord steht für:
 Der Satansmord – Tod eines Schülers, Fernsehdokumentation der ARD